Медве́дєв () — російське прізвище. Походить від слова  — ведмідь.

Відомі носії:
 Медведєв Андрій Олегович (1974) — український тенісист.
 Медведєв Валенитин Кузьмич (1937–2008) — радянський і український фізик, професор (1990).
 Медведєв Володимир Єгорович (* 1945) — український лікар-рентгенолог, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
 Медведєв Володимир Олександрович (1929–1988) — російський актор. Народний артист Росії (1980).
 Медведєв Геннадій Вікторович (1973—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Медведєв Геннадій Євгенович (1971) — український підприємець, ресторатор.
 Медведєв Геннадій Миколайович (1975) — український футболіст.
 Медведєв Григорій Устинович (1933—2016) — радянський та російський письменник та публіцист, відомий книгами на тему ядерної енергетики .
 Медведєв Данило Сергійович (1996) — російський тенісист.
 Медведєв Дмитро Анатолійович (1965) — російський політик, Президент Російської Федерації (2008—2012).
 Медведєв Дмитро Миколайович (1898–1954) — радянський партизан, Герой Радянського Союзу, письменник.
 Медведєв Євген Володимирович (1982) — російський хокеїст.
 Медведєв Іван Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Медведєв Максим Анатолійович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Медведєв Максим Борисович (1989) — азербайджанський футболіст.
 Медведєв Микола Якович (1922—1985) — Герой Радянського Союзу.
 Медведєв Михайло Юхимович (1852-1925) — співак (ліричний тенор), педагог, антрепренер.
 Медведєв Олег Олександрович (1969) — українські журналіст, політолог.
 Медведєв Олександр Юрійович (1979) — російський хокеїст.
 Медведєв Олексій Анатолійович (1982) — російський хокеїст.
 Медведєв Олексій Володимирович (1972) — білоруський борець вільного стилю.
 Медведєв Петро Михайлович (1837—1906) — актор, режисер, антрепренер.
 Медведєв Тихін Олексійович (1905–1981) — український редактор.
 
 Медведєв Юхим Григорович (1886–1938) — голова ЦВК Радянської України 1917

Медве́дєва:
 Медведєва Євгенія Арманівна — російська фігуристка.
 Медведєва Ірина Олександрівна — білоруська акторка.
 Медведєва Наталія Вікторівна (1944) — українська актриса, організатор кіновиробництва.
 Медведєва Ніна Борисівна — патофізіолог, член-кореспондент НАН України.
 Медведєва Олена Олександрівна ( 1968) — українська письменниця.
 Медведєва Поліна Володимирівна (нар. 1960, Львів, УРСР) — радянська і російська актриса театру і кіно, театральний режисер. Заслужена артистка РФ (1998).
 Медведєва Світлана Володимирівна (1965) — дружина третього президента Росії Дмитра Медведєва.
 Шейко-Медведєва Неля Семенівна — українська поетеса, драматург, театральний критик. Член Національної спілки письменників України.

Примітки 

Російські прізвища